Kirn ist der Name folgender Ortschaften:

in Deutschland
 Kirn, Stadt im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Kirn (Ering), Ortsteil von Ering, Landkreis Rottal-Inn, Niederbayern
 Oberkirn, Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz

in Schottland
 Kirn (Schottland), Stadtteil von Dunoon am Holy Loch (Firth of Clyde), Grafschaft Argyll, District Argyll and Bute

in der Slowakei
 Kurimany (deutsch Kirn), Gemeinde im Okres Levoča, Prešovský kraj

Kirn steht außerdem für:
 hessischer Dialekt für Kinder

Kirn ist der Familienname folgender Personen:
 Carl von Kirn (* 1805; † nach 1870), deutscher Verwaltungsjurist
 Frank Kirn (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Karl Alexander Kirn (1913–2008), deutscher Arbeitsmediziner
 Michael Kirn (* 1939), deutscher Staatsrechtler und Anthroposoph

 Otto Kirn (1857–1911), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Paul Kirn (1890–1965), deutscher Historiker

 Roman Kirn (* 1952), slowenischer Diplomat
 Rose Kirn (1941–2022), deutsche Organistin, Kirchenmusikerin und Hochschullehrerin
 Stefan Kirn (* 1956), deutscher Informatiker, Wirtschaftsinformatiker und Hochschullehrer
 Thomas Kirn (* 1967), deutscher Physiker
 Walter Kirn (* 1962), US-amerikanischer Autor
 Walther Kirn (1891–1944), deutscher Landwirt und NS-Politiker
 Wilhelm Kirn (ca. 1832–1875), deutscher Lithograph

Siehe auch: